Formicarius — неоднозначный термин. Может означать:
 Formicarius — питтоподобные муравьеловки, род птиц из семейства муравьеловковых.
 Formicarius (трактат) — сочинение Джона Нидерса о методах охоты на ведьм.